Engqvist ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Engqvist (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Leif Engqvist (* 1962), schwedischer Fußballspieler
 Thomas Engqvist (* 1963), schwedischer Schachspieler

Siehe auch:
 Enqvist
 Enquist
 Enkwist